Монко — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Монко — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна